Фатих Валеевич (Ахметвалеевич) Карим (; ) — татарский советский поэт.

Биография 
Родился  в деревне Аитово (ныне Бижбулякского района Республики Башкортостан).

Здесь же получил начальное образование, в 1922 году поступил в Белебеевский педагогический техникум. Затем учился в Казанском землеустроительном техникуме, сотрудничал с республиканскими газетами и журналами, работал в редакции детско-юношеской литературы Татиздата. В Казани Карим жил с 1931 по 1941 годы в доме 21 по ул. Чернышевского (ныне ул. Кремлёвская).

Участник Великой Отечественной войны. 17 января 1945 года младший лейтенант Фатих Валеевич Каримов был назначен командиром взвода сапёров 226-го отдельного сапёрного батальона 144-й стрелковой дивизии 65-го стрелкового корпуса 5-й армии 3-го Белорусского фронта.

Погиб 19 февраля 1945 года, выполняя боевое задание, на подступах к Кёнигсбергу — в посёлке  (ныне — Калининградской области).

Похоронен в  в  Калининградской области.

Творчество 
Печатался с 1928 года. Первый сборник стихов «Начальная песня» был опубликован в 1931 году. Наиболее значительными произведениями Карима являются «Седьмая печь» (1932), «Шумная заря» (1933), в которых отразился процесс индустриализации страны и коллективизации сельского хозяйства.

Фатих Карим — автор ряда произведений, созданных на фронте: сборники «Любовь и ненависть», 1943; «Мелодия и сила», 1944; повесть «Записки разведчика», 1944.

Избранные сочинения 
Книги на татарском языке
 Карим Ф. Начальная песня. — Казань: Татгосиздат, 1931. — 80 с.
 Карим Ф. Пятьдесят юношей. — Казань: Татгосиздат, 1934. — 24 с.
 Карим Ф. Шумный рассвет. — Казань: Татгосиздат, 1936. — 20 с.
 Карим Ф. Маленькие герои. — Казань: Татгосиздат, 1947. — 48 с.
 Карим Ф. Глубокое озеро. — Казань: Татгосиздат, 1947. — 16 с.
 Карим Ф. Записки разведчика. — Казань: Татгосиздат, 1949. — 52 с.
 Карим Ф. Произведения. В 3 томах / сост.: З. Мазитов; ред.: Ф. Г. Гайнанова. — Казань: Татар. кн. издат., 1954. — 1 т. — 291 с.; — 2 т. — 166 с.; — 3 т. — 258 с.
 Карим Ф. Медведь-гармонист и обезьяна-певунья. — Казань: Татар. кн. изд-во, 1960. — 16 с.
 Карим Ф. Записки разведчика. — Казань: Татарстанское книжное издательство, 1968. — 58 с.
 Карим Ф. Медведь-гармонист и обезьяна-певунья. — Казань: Татарстанское книжное издательство, 1972. — 16 с.
 Карим Ф. Письмо пионерке Гульчечек. — Казань: Татарстанское книжное издательство, 1975. — 32 с.
 Карим Ф. Клятва. — Казань: Татар. кн. издат., 1978. — 128 с.
 Карим Ф. Произведения. В 3 томах, том 1. Стихотворения. — Казань: Татарское книжное издательство, 1979. — 318 с.
 Карим Ф. Произведения. В 3 томах, том 2. Поэмы, баллады и драма. — Казань: Татарское книжное издательство, 1980. — 328 с.
 Карим Ф. Произведения. В 3 томах, том 3. Повести, рассказы, очерки, статьи и письма. — Казань: Татарское кн. изд-во, 1981. — 328 с.
 Карим Ф. Дикий гусь. — Казань: Татар. кн. издат., 2004. — 143 с.
 Карим Ф. Медведь-гармонист и обезьяна-певунья: Стихотворная сказка. — Казань: Татар. кн. издат., 2006. — 16 с.
 Карим Ф. Последняя тетрадь (Факсимильное издание). — Казань: Идель-пресс, 2009. — 88 с.
 Карим Ф. Избранные произведения. — Казань: Татар. кн. изд-во, 2015.
Книги на русском языке
 Карим Ф. Избранные стихи и поэмы / Пер. с татар. под ред. С. Липкина. — Казань: Таткнигоиздат, 1957. — 220 с.
 Карим Ф. Письмо пионерке Гульчечек / Пер. с татар. С. Липкина, Р. Морана, Т. Стрешневой. — Казань: Таткнигоиздат, 1957. — 24 с.
 Карим Ф. Медведь-гармонист и обезьяна-певунья / Пер. с татар. С. Малышева. — Казань: Татарское кн. изд-во, 1988. — 16 с.
 Карим Ф. Избранные произведения. — Казань: Татар. кн. изд-во, 2015.

Награды 
 орден Красной звезды
 орден Отечественной войны 1-й степени
 медали.

Память 
 Администрациями Белебеевского (1998) и Бижбулякского (1999) районов Республики Башкортостан учреждена премия имени Фатиха Карима.
 В честь поэта в Багратионовске воздвигнут памятник-обелиск, а одна из улиц города названа в его честь.
 Одна из улиц Казани названа в честь поэта.
 Учитывая просьбы общественности и колхозников колхоза «Дема», в год 30-летия начала Великой Отечественной войны в селе Аитово открыт музей поэту-патриоту Фатиху Кариму, а перед музеем установлен бюст поэта.
 Одна из улиц села, а также Аитовская средняя школа (школа имени Ф. Карима) носят имя Фатиха Карима.
 12 февраля 2015 года в Казани прошла Республиканская научно-практическая конференция школьников имени Фатиха Карима, учреждённая Министерством образования и науки Республики Татарстан и Союзом писателей РТ (автор идеи и организатор — исследователь жизни и творчества поэта, автор книг и статей о нём, лауреат Литературной премии им. Фатиха Карима Рамиль Сарчин). В конференции приняли участие около 400 учащихся школ Татарстана. В последующие годы это мероприятие при поддержке Союза писателей Республики Башкортостан, Союза писателей Республики Татарстан, Калининградского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз писателей России» (Балтийской писательской организации) переросло в Межрегиональный детский конкурс им. Фатиха Карима.
 20 февраля 2015 года в клубе Габдуллы Тукая Союза писателей Республики Татарстан прошла презентация книги Рамиля Сарчина «Жизнь и судьба Фатиха Карима» и вечер памяти, приуроченный к 70-летию гибели поэта в Великой Отечественной войне.
 4 июля 2016 года в Казанском (Приволжском) федеральном университете Сарчиным Рамилем Шавкетовичем защищена докторская диссертация «Поэзия Фатиха Карима в историко-литературном контексте 1930-х — 1945 годов».

Примечания

Литература 
 Мазитов З. М. Фатих Карим : монография (на татар. яз.). Казань : Татар. кн. изд-во, 1963. 172 с.
 Сарчин Р. Ш. Жизнь и судьба Фатиха Карима : биографический очерк, статьи. Казань : Татар. кн. изд-во, 2014. 239 с., ил. ISBN 978-5-298-02716-8.
 Сарчин Р. Ш. Поэзия Фатиха Карима в историко-литературном контексте 1930-х — 1945 годов : монография. Казань: Изд-во «Бриг», 2015. 269 с. ISBN 978-5-98946-153-0.
 Галиуллин Т. Н., Сарчин Р. Ш. Лироэпическое наследие Фатиха Карима 1930-х годов // Филология и культура. 2015. № 2 (40). С. 186—190.
 Мазитов З. М. Записные книги поэта (на татар.яз.) // Шәхри Казан (Город Казань). 1994. 21 мая; 25 мая; 26 мая.
 Мустафин Р. А. Поэт в солдатской шинели // Республика Татарстан. 2009. 17 января.
 Сарчин Р. Ш. Последний бой — он трудный самый… // Татарский мир. 2014. № 11 (6370). С.8.
 Сарчин Р. Ш. «Поэтические» истоки творчества Фатиха Карима.
 Сарчин Р. Ш. «Начальная песня» Фатиха Карима // Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2015. № 4 (46): в 2-х ч. Ч. II. C. 167—169.
 Сарчин Р. Ш. Лирическое слово Фатиха Карима: поэтическая лексика стихотворений 1930-х годов // В мире научных открытий. 2015. № 3. С. 310—316.
 Сарчин Р. Ш. Путь Фатиха Карима к поэме. Поэмы 1930-х годов // В мире научных открытий. 2015. № 3. С. 316—321.
 Сарчин Р. Ш. Фоническая организация стихов Фатиха Карима 1930-х годов // В мире научных открытий. 2015. № 3. С. 322—327.
 Сарчин Р. Ш. На пути обретения лирического голоса: стихотворения Фатиха Карима «Урамнан» («По улице»), «Бакчачы кызлар» («Огородницы»), «Гармун турында» («О гармони») // Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2015. № 5 (47): в 2-х ч. Ч. II. C. 162—165.
 Сарчин Р. Ш. Художественно-эстетические особенности лирики Фатиха Карима периода «Начальной песни» (конца 20-х — 1930-го гг.) // Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2015. № 5 (47): в 2-х ч. Ч. II. C. 165—168
 Сарчин Р. Ш. Пейзажная лирика Фатиха Карима 1930-х годов // Филологические науки. Вопросы теории и практики Тамбов: Грамота, 2015. № 6 (48): в 2-х ч. Ч. I. C. 144—146.
 Сарчин Р. Ш. Стихотворения о любви и жанр эпитафии в лирике Фатиха Карима 1930-х годов // Филологические науки. Вопросы теории и практики Тамбов: Грамота, 2015. № 6 (48): в 2-х ч. Ч. I. C. 147—149.
 Сарчин Р. Ш. «Детская» тема в стихах Фатиха Карима 1930-х годов // Филологические науки. Вопросы теории и практики Тамбов: Грамота, 2015. № 6 (48): в 2-х ч. Ч. II. C. 151—153.
 Сарчин Р. Ш. К вопросу о поэмном творчестве Фатиха Карима: некоторые проблемы теории поэмы // Филологические науки. Вопросы теории и практики Тамбов: Грамота, 2015. № 6 (48): в 2-х ч. Ч. II. C. 154—156.
 Сарчин Р. Ш. Песенный характер лирики Фатиха Карима // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики Тамбов: Грамота, 2015. № 6 (56): в 2-х ч. Ч. II. C. 156—158.
 Сарчин Р. Ш. Жанры были и сказки в поэзии Фатиха Карима 1930-х годов // Филологические науки. Вопросы теории и практики Тамбов: Грамота, 2015. № 7 (49): в 2-х ч. Ч. I. C. 155—157.
 Сарчин Р. Ш. Жанровое многообразие «тюремной» лирики Фатиха Карима // В мире научных открытий. — 2015. — № 5.1. — С. 386—391.
 Сарчин Р. Ш. Лирический субъект и его «времяпространства» в цикле «тюремных» стихов Фатиха Карима // В мире научных открытий. — 2015. — № 5.1. — С. 392—397.
 Сарчин Р. Ш. Мотивы сна, видений и образы-грёзы в цикле «тюремных» стихов Фатиха Карима // В мире научных открытий. 2015. № 5.1. С. 398—403.
 Сарчин Р. Ш. Стихотворения Фатиха Карима периода его творческого формирования (конец 1920-х — начало 1930-х годов) // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. — 2015. — № 8. — С. 89-96.
 Сарчин Р. Ш. «Тюремные» стихотворения Фатиха Карима в контексте его фронтовой лирики // Литература и художественная культура тюркских народов в контексте Восток-Запад: сб. матер. Междунар. науч.-практ. конф. (14-17 октября 2015 г.) / под ред. Р. Р. Замалетдинова. — Казань: Отечество, 2015. — С. 277—281.
 Сарчин Р. Ш. «Тюремная» лирика Фатиха Карима и Хасана Туфана // Филология и культура. — 2015. — № 4 (42). — С. 246—250.
 Фатих Карим — поэт и воин: Материалы межр АН РТ. — 2009. — 240 с. — ISBN 978-5-93091-116-9.

Ссылки 
 
 Фатих Карим
 Фатих Кәрим (1909—1945)
 Боец и поэт: в Казани вспоминали Фатиха Карима

Командиры взводов в Великой Отечественной войне
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Татарские поэты